Ликслип:

 Ликслип Конфи — железнодорожная станция в графстве Килдэр, Республика Ирландия.
 Ликслип Луйза Бридж — железнодорожная станция в графстве Килдэр, Республика Ирландия.